A crenoterapia é o tratamento feito através de ingestão e banho de águas minerais.

Medicina alternativa
Terapias alternativas